Оста́точная шизофрени́я (или резидуа́льная шизофрени́я) — хроническая форма шизофрении, при которой наблюдается отчётливый шизофренический дефект в течение года после психотического эпизода.

Основная информация 
В клинической картине остаточной шизофрении нет выраженных симптомов психоза. Галлюцинации, иллюзии, бред и кататонические расстройства могут присутствовать в рудиментарном, незначительном виде, при этом они не сопровождаются яркими эмоциональными переживаниями. Типичны аффективное уплощение и социальная изоляция. Мышление неясное и нелогичное, а речь часто бедна или перегружена сложными выражениями.

Поведение больного остаточной шизофрении может быть довольно эксцентричным и может не совпадать с нормами общества: разговоры с самим собой в присутствии посторонних, бродяжничество, сбор мусора (патологическое накопительство), недостаточное внимание к личной гигиене. Достаточно часто встречаются странные убеждения, вера в телепатию или суеверия, сверхценные идеи.

Изменения личности после перенесённого психоза характеризуются «нажитой» шизоидизацией и психической слабостью, которая проявляется в виде повышенной утомляемости, пассивности, ранимости и чувстве неуверенности.

Резидуальная шизофрения встречается довольно редко. По исследованию А. Б. Смулевича с соавторами (2006), среди всех пациентов психоневрологического диспансера только 2,9 % случаев с диагнозом «остаточная ремиссия».

Диагноз

МКБ-10

Критерии остаточной шизофрении по МКБ-10 
Для постановки диагноза по международной классификации болезней 10-го пересмотра необходимо соответствие следующим критериям:

 A. Состояние должно в прошлом соответствовать общим для шизофрении критериям, не выявляемым уже в момент обследования.
 B. Кроме этого, в течение последнего года должно присутствовать не менее 4 из следующих негативных симптомов:
 психомоторная заторможенность или сниженная активность;
 отчётливое уплощение аффекта;
 пассивность и снижение инициативы;
 обеднение объёма и содержания речи;
 снижение выразительности невербальной коммуникации, проявляющееся в мимике, зрительном контакте, модуляциях голоса, жестах;
 снижение социальной продуктивности и внимания к внешнему виду.

Должны отсутствовать органические поражения мозга, деменция; признаки госпитализма, хроническая депрессия, которые могли бы объяснить наличие негативных симптомов.

Включаются:
 хроническая недифференцированная шизофрения
 шизофреническое резидуальное состояние

Кодификация ремиссии в МКБ-10 
В МКБ-10 ремиссия обозначается следующими кодами:
 F20.504 Остаточная шизофрения, непрерывный тип течения, неполная ремиссия
 F20.506 Остаточная шизофрения, непрерывный тип течения, отсутствие ремиссии
 F20.514 Остаточная шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, неполная ремиссия
 F20.518 Остаточная шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, другой тип ремиссии
 F20.519 Остаточная шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом, ремиссия без дополнительных уточнений
 F20.524 Остаточная шизофрения, эпизодический тип течения со стабильным дефектом, неполная ремиссия
 F20.528 Остаточная шизофрения, эпизодический тип течения со стабильным дефектом, другой тип ремиссии
 F20.529 Остаточная шизофрения, эпизодический тип течения со стабильным дефектом, ремиссия без дополнительных уточнений
 F20.588 Остаточная шизофрения, другой тип течения, другой тип ремиссии
 F20.589 Остаточная шизофрения, другой тип течения, ремиссия без дополнительных уточнений

Период наблюдения менее года обозначается кодом F20.59.

DSM

Критерии остаточной шизофрении по DSM-IV-TR 
Диагноз резидуального типа шизофрении (295.60) в DSM-IV-TR ставился при соответствии следующим критериям:

 отсутствие бреда и галлюцинаций, дезорганизованной речи и чрезвычайно дезорганизованного или кататонического поведения;
 наличие негативных симптомов шизофрении или 2 или более симптомов, перечисленных в критерии А шизофрении, представленных в ослабленной форме (например, странные убеждения или необычный перцептивный опыт).

DSM-5 
В DSM-5 американская психиатрическая ассоциация убрала подтипы шизофрении из-за их «ограниченной диагностической стабильности, низкой надёжности и плохой валидности».

Терапия 
При лечении резидуальной шизофрении используются малые стимулирующие дозы нейролептических средств, флуоксетин, ноотропы, групповая психотерапия.

См. также 
 Нейролептический дефицитарный синдром
 Нейролептическая депрессия
 Госпитализм

Примечания 

Формы шизофрении